Пиједра Инкада има више значења:

 Пиједра Инкада (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Инкада (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику